Gens Pinària, gens patrícia romana 
 Pinària, fou la primera dona del famós tribú de la plebs Publi Clodi.